Plusieurs navires de la marine polonaise ont porté successivement le nom de ORP Sokół (mot slave signifiant faucon) :

 Le , un remorqueur utilisé par la marine polonaise de 1920 à 1957 ;
 Le , un sous-marin en service de 1941 à 1946 au sein de la marine polonaise en exil au Royaume-Uni ;
 Le , un sous-marin en service de 1967 à 1992 ;
 Le , un sous-marin mis en service en 2002.

Notes et références